Tristano e Isotta – personaggi di una leggenda medievale
 Tristano e Isotta – dramma musicale di Richard Wagner
 Tristano e Isotta – film del 1911 diretto da Albert Capellani
 Tristano e Isotta – film del 1920 diretto da Maurice Mariaud
 Tristano e Isotta – film del 1972 diretto da Yvan Lagrange
 Tristano & Isotta – film del 2006 diretto da Kevin Reynolds

Pagine correlate
Tristano
Isotta